Synagoga Stara w Krakowie
 Synagoga Stara w Białymstoku